Il doppio maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori David Dowlen e Nduka Odizor che hanno battuto in finale Broderick Dyke e Wally Masur 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Kim Warwick (semifinali)
 Colin Dowdeswell /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Broderick Dyke /  Wally Masur (finale)
 Peter Doohan /  Brad Drewett (secondo turno)

 Mark Dickson /  Tim Wilkison (quarti di finale)
 David Dowlen /  Nduka Odizor (Campioni)
 Eddie Edwards /  Francisco González (primo turno)
 Peter McNamara /  Leif Shiras (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1985